La U.S. Open Cup 1996 fue la 84.ª edición de la Lamar Hunt U.S. Open Cup del fútbol de los Estados Unidos, finalizó el 29 de octubre. En un total de 24 equipos, todos los equipos que disputan en las diferentes categorías. El Dallas Burn se consagró campeón por primera vez derrotando en la final al el D.C. United en penales.

Final

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la competición

Fútbol en 1997
Deporte en Estados Unidos en 1997
1997